

Топоніми

Арада (Гондурас)

Арада (гори)
 Арада (Португалія)